Municipio de Richfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Richfield (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Richfield (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Richfield (condado de Morton, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Morton.
 Municipio de Richfield (condado de Genesee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Genesee.
 Municipio de Richfield (condado de Roscommon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Roscommon.
 Municipio de Richfield (condado de Henry, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Richfield (condado de Lucas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lucas.
 Municipio de Richfield (condado de Summit, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Summit.